Мексиканский тамандуа () — млекопитающее семейства муравьедовых.

Описание 
Голова и тело мексиканского тамандуа достигают в длину 77 см, хвост — от 40 до 67 см. Морда вытянутая и изогнутая, ротовое отверстие имеет небольшой диаметр, достаточный только для прохождения языка длиной до 40 см. Животные имеют ярко выраженные тёмные полосы вдоль спины, расширяющиеся к плечам и охватывающие, как жилетные рукава, передние конечности. Остальное тело светлей, от почти белого до бурого окраса. Мексиканских тамандуа отличает сильный запах, выделяемый анальной железой, за что они получили прозвище «лесных вонючек».

Распространение 
Вид распространён по всей Центральной Америке до юго-восточной Мексики, а также в Южной Америке к западу от Анд от Венесуэлы до севера Перу.

Образ жизни 
Мексиканские тамандуа могут вести как ночной, так и дневной образ жизни, их период бодрствования — восемь часов в сутки.

Подвиды 
 Tamandua mexicana mexicana — юг Мексики, Гватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор
 Tamandua mexicana opistholeuca — Никарагуа, Коста-Рика, Панама, запад Колумбии
 Tamandua mexicana instabilis — север Колумбии, запад Венесуэлы
 Tamandua mexicana punensis — запад Эквадора, север и северо-запад Перу (Тумбес, Пьюра)

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Daya Navarrete, Jorge Ortega: Tamandua mexicana. In: Mammalian Species. 2011, Nr. 43, S. 56-63.
 Virginia Hayssen: Tamandua tetradactyla. In: Mammalian Species. 2011, Nr. 43, S. 64-74.

Неполнозубые
Млекопитающие Центральной Америки
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1860 году